Il doppio del torneo di tennis Roma Open 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Kornel Bardoczky e Gergely Kisgyorgy che hanno battuto in finale Daniele Giorgini e Manuel Jorquera 7-64, 4-6, 6-4.

Teste di serie 

 Tomas Behrend /  Fred Hemmes (quarti di finale)
 Kornel Bardoczky /  Gergely Kisgyorgy (Campioni)

 Zeng Shaoxuan /  Zhu Ben-qiang (semifinali)
 Daniele Bracciali /  Giorgio Galimberti (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Roma Open 2004